Чемпіонат України з хокею серед команд вищої ліги сезону 2009—2010 років — стартував 18 жовтня 2009 року, а завершився фінальними поєдинками та іграми за третє місце, що відбулися 6 та 9 квітня 2010 року.

Регламент 

Згідно з регламентом змагань 18-й чемпіонат України з хокею відбувався в два етапи. На першому з них одразу 15 команд були поділені на три дивізіони (A, B, C) за регіональним принципом. У дивізіоні «A» були зібрані найсильніші вітчизняні команди, котрі представляли північ та схід України: «Сокіл» (Київ), «Беркут» (Київ), «Білий Барс» (Бровари), ХК «Харків», ХК «Донбас» (Донецьк), і «СДЮСШОР-Ворони» (Суми). У дивізіоні «B» (південь), виступали три колективи: «Дніпро» (Херсон), «Легіон» (Сімферополь), ХК «Одеса». У дивізіоні «C», котрий зібрав команди з заходу країни, представництво було наступним: «Експрес» (Львів), «Ватра» (Івано-Франківськ-Новий Розділ), ВІМ «Беркут» (Львів), ХК «Луцьк», «Явір» (Яворів), «Олімпія» (Калуш).

За підсумками змагань проведених всередині дивізіонів, визначилися учасники другого етапу чемпіонату України з хокею. А саме, до кваліфікаційного раунду потрапили команди, котрі посіли 5-е і 6-е місце в дивізіоні «А», а також переможці двох інших дивізіонів: «Дніпро» (Херсон) з дивізіону «В» та Івано-Франківська «Ватра» з дивізіону «С».

На стадії 1/4 фіналу змагань два переможці кваліфікаційного раунду в серіях до двох перемог змагалися з командами, що посіли 3-є та 4-е місця за підсумками першого етапу турніру в дивізіоні «А». Переможці цих пар потрапили до півфіналу, де боролися за вихід в фінал з двома першими командами дивізіону «А».

Перший етап

Підсумкові турнірні таблиці Першого етапу

Другий етап

Кваліфікаційний раунд 

 СДЮСШОР-Ворони (Суми) - Дніпро (Херсон) - 2:0 (14:2; 6:1)
 Донбас (Донецьк) - Ватра (Івано-Франківськ) - 2:1 (3:4 (ШК); 4:1; +:-)

Чвертьфінал

1/2 фіналу

Матч за 3-є місце

Фінал

Бомбардири 

І = Ігри; Г = Голи; П = Результативні паси; О = Очки; Ш = штрафні хвилини
Джерело: fhu.com.ua/

Джерела 
Регламент змагань 2009-2010

Посилання 
 Чемпіонат України з хокею на сайті Федерації хокею України, сезон 2009-2010

Чемпіонат України з хокею
Україна
Україна
2009 в українському спорті
2010 в українському спорті